В математике сходимость означает существование конечного предела у числовой последовательности, суммы бесконечного ряда, значения у несобственного интеграла, значения у бесконечного произведения. Соответственно, расходимость — отсутствие конечного предела (суммы, значения).

Понятия имеют смысл для произвольных последовательностей, рядов и интегралов:
 Предел последовательности
 Предел функции
 Абсолютная сходимость
 Условная сходимость

Понятия относятся к функциональным рядам или последовательностям (бесконечным суммам или последовательностям функций или вероятностных распределений):
 Поточечная сходимость
 Равномерная сходимость
 Регулярная сходимость — устаревший термин, означающий сходимость, абсолютную и равномерную одновременно.
 Сходимость почти всюду (почти наверное)
 Сходимость в :
 Сходимость в  (в среднем)
 Сходимость в  (в среднеквадратичном)
 Слабая и сильная сходимость — виды сходимости в функциональном анализе 
 Сходимость по мере (по вероятности)
 Сходимость по распределению — один из видов сходимости случайных величин

См. также 
 Воспроизводимость